А́ндрюс Ма́монтовас (; род. 23 августа 1967, Вильнюс, Литовская ССР) — литовский рок-музыкант, автор песен, музыкальный продюсер, актёр. Основатель и фронтмен литовской рок-группы Foje.

Биография 

Андрюс Мамонтовас родился 23 августа 1967 года в Вильнюсе в семье врача рентгенолога, радиолога профессора В. В. Мамонтова (1942—2005), уроженца Архангельска, с конца 1960-х годов работавшего в Литве. Мать — медик Маргарита Мамонтова (урожд. Чиплите, ), работала преподавателем в Вильнюсской Медицинской школе.

В 1983 году он основал группу , ставшую одной из самых популярных рок-групп Литвы. После выхода своего 14-го по счёту альбома  группа распалась, и Мамонтовас сосредоточился на сольной карьере.

С 1997 года Мамонтовас исполняет главную роль в пьесе режиссёра Эймунтаса Някрошюса «Гамлет».

В 2006 году для участия в конкурсе Евровидение по инициативе Мамонтоваса была создана группа LT United. В неё вошли Марийонас Микутавичюс, Саулюс Урбонавичюс (группа ), Викторас Диавара (группа ), Арнолдас Лукошюс (ex-) и Эймантас Бялицкас. Песня  заняла шестое место на конкурсе, став лучшим результатом для Литвы за всё время её участия в Евровидении.

В снятом в 2008 году режиссёром  кинофильме «Ненужные люди» (; ) сыграл роль священника; написал музыку к фильму. В Литве фильм посмотрели более 50 тысяч человек; он стал третьим по доходам фильмом за всю историю литовского кино. Фильм был представлен на XI Шанхайском международном кинофестивале, где был отмечен призами за лучшую режиссуру и лучшее музыкальное оформление. Осенью 2009 года на национальном кинофестивале в Латвии «Большой Кристап 2009» лента «Ненужные люди» была признана лучшим полнометражным игровым фильмом.

Сыграл роль романтика Пола в совместной латвийско-гонконгском кинофильме  (сценарист и режиссёр М. Мартинсонс) при участии японской актрисы  и написал музыку к фильму (премьерные показы в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе и Паневежисе 15 сентября, национальная премьера в Латвии 17 сентября 2010 года).

Дискография

Альбомы  

 1989 — Geltoni Krantai
 1990 — Žodžiai Į Tylą
 1991 — Gali Skambėti Keistai
 1992 — Kitoks Pasaulis
 1993 — Vandenyje
 1994 — Tikras Garsas
 1994 — M-1 (dancemixes)
 1994 — Aš Čia Esu
 1995 — Kai Perplauksi Upę
 1995 — Live On The Air
 1996 — 1982
 1997 — The Flowing River EP
 1997 — Mokykla
 1999 — Vilnius Kaunas Klaipėda

Сольные альбомы 

 1995 — Pabėgimas
 1997 — Tranzas
 1998 — Šiaurės naktis. Pusė penkių
 1999 — Mono Arba Stereo
 2000 — Šiaurės Naktis. Pusė Penkių
 2000 — Anapilis
 2000 — Cloudmaker
 2000 — Visi langai žiūri į dangų
 2001 — Cloudmaker. No Reason Why
 2001 — Clubmix.lt
 2002 — O, meile!
 2003 — Beribiam danguje
 2004 — Tadas Blinda
 2006 — Saldi.Juoda.Naktis.
 2006 — Tylda
 2008 — Geltona.Žalia.Raudona.
 2011 — Visi Langai Žiūri Į Dangų. Versija Nr.2
 2012 — Elektroninis Dievas

DVD 
 2004 — TV Dainos
 2009 — Koncertas Park West Chicago

Фильмография 

 2008 —  — актёр и композитор
 2010 —  — актёр и композитор

Награды 

 2000 — музыкальная премия «Браво 1999»: лучший исполнитель года, лучшая песня года ()
 2000 — премия радио «Радиоцентрас»: лучший вокалист, лучший исполнитель топ-20 «Радиоцентраса», лучший альбом (), лучшая песня ()
 2001 — премия радио «Радиоцентрас»: лучший исполнитель, лучший исполнитель Топ-20 «Радиоцентраса»
 2006 — музыкальная премия «Браво 2005»: лучший музыкальный продюсер (альбом  певицы Юрги Шедуйките)
 2007 — премия радио «Радиоцентрас»: лучший исполнитель
 2007 — музыкальная премия «Браво 2006»: лучший исполнитель
 2008 — 11-й Шанхайский кинофестиваль: лучшая музыка к фильму ()
 2009 — премия радио «Радиоцентрас» : певец года
 2010 — медаль ордена «За заслуги перед Литвой»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальная страница на MySpace
 Официальный сайт группы Foje

Рок-музыканты Литвы
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Литвой»